Міста Маврикію — список найбільших населених пунктів держави Маврикій. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Маврикію існує 143 міста й містечка з чисельністю населення понад 400 осіб.

Список міст Маврикію

Джерела

Посилання 

  Central Statistical Office
 World Gazetteer — міста Маврикію
 City Population — міста Маврикію

 
Маврикій
міста